Alsóváros, Kiskunhalas
 Alsóváros, Szeged
 Alsóváros, Vác